Бульбоака () — село в Новоаненском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 39 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Бульбоака проживает 5095 человек (2490 мужчин, 2605 женщин).

Этнический состав села:

Интересные факты 
До 1950 года Бульбоака являлась административным центром Новоаненского (Бульбокского) района. В 2011 году село праздновало своё 300-летие.

Бульбоака — одно из немногих сёл в Молдове, где есть многоэтажные многоквартирные дома. В селе Бульбоака Новоаненского района есть немало достопримечательностей, и некоторые из них довольно интересные.

Первое архивное упоминание, обнаруженное об этом селе, датируется 4 июля 1711 годом (на 65 лет старше независимости США), а в 1716 году оно уже нанесено на карту Дмитрием Кантемиром.

[attachment=27168:20109134.jpg]

Конечно, поселение здесь существовало и раньше, только записей об этом не сохранилось, да и название могло быть совершенно другим.

Село располагалось на обоих берегах реки Бык и одноимённого озера, которое ныне гораздо меньше прежних размеров. Здесь же проходил почтовый тракт, соединяющий Бендеры с Кишинёвом. Первый деревянный храм построен в 1797 году.

На протяжении XVIII века село было владельческим, его хозяевами была семья генерала Катаржи, но уже в XIX столетии село становится государственным (казённым). Землями в округе владеют помещики Леонард, Яновский, Мими, Василевский.

В истории развития села Бульбоака большую роль сыграли 2 человека, которые оставили добрую память о себе. Это приходской священник Иоанн Бачинский и помещик Константин Мими.

К сожалению, о Бачинском известно не так уж и много, даже фотографии его пока найти не удалось, но сделанное им для людей действительно внушительно.

К личным заслугам Бачинского можно отнести строительство нового каменного храма, приходской школы, где он был преподавателям богословия, а самое главное — больницы. Именно его стараниями построены все вышеперечисленные социально-значимые объекты.

Все эти благие дела не могут быть сотворены без средств, государство участвовало своей долей вложений, но решающую роль играли средства, собранные у жертвователей, крупнейшим из которых и был Константин Мими.

Населённые пункты Новоаненского района